AT, At eller at kan syfta på

 AT – ISO 3166 landskod för Österrike
 .at – den nationella toppdomänen för Österrike
 AT-läkare – en tidsbegränsad anställning under handledning
 AT (formfaktor) – den första formfaktorn för PC-datorer
 PC/AT-bus – en standard för expansionsplatser i PC, se ISA
 IBM Personal Computer/AT – en ny design som dock fortfarande var kompatibel med den tidigare IBM PC 
 AT-kommandon – för kommandon för hantering av modem, utvecklad av Hayes Microcomputer Products
 AT – en tidigare socialdemokratisk kvällstidning i Stockholm, se Aftontidningen
 At – kemiskt tecken för grundämnet astat
 at – det engelskspråkiga namnet på @, Snabel-a
 at – valuta i Laos, 100 at = 1 kip